Уо́терс () — английская фамилия. Известные носители:

 Ли-Уотерс, Линдсей (род. 1977) — американская теннисистка.
 Уотерс, Алиса (род. 1944) — американский повар.
 Уотерс, Билли (ок. 1778—1823) — нищенствующий негр, выступавший в Лондоне с пением, игрой на скрипке и развлекательным театром.
 Уотерс, Джозеф (род. 1952) — американский композитор.
 Уотерс, Джон (род. 1946) — американский кинорежиссёр.
 Уотерс, Джон (род. 1955) — ирландский журналист.
 Уотерс, Джон С. (1893—1965) — американский кинорежиссёр.
 Уотерс, Дэниел (род. 1962) — американский сценарист и кинорежиссёр.
 Уотерс, Катарина (род. 1980) — английская женщина-рестлер немецкого происхождения.
 Уотерс, Кейт (род. 1962) — английский художник-аниматор.
 Уотерс, Кристал (род. 1964) — американская певица и автор песен.
 Уотерс, Мадди (1915—1983) — американский блюзмен.
 Уотерс, Марк (род. 1964) — американский кинорежиссёр.
 Уотерс, Мириам ван (1887—1974) — американская феминистка.
 Уотерс, Патти (род. 1946) — американская джазовая певица.
 Уотерс, Роджер (род. 1943) — британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd.
 Уотерс, Сара (род. 1966) — английская писательница.
 Уотерс, Тони (1928—1987) — австралийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1964 года.
 Уотерс, Тремонт (род. 1998) — американский баскетболист.
 Уотерс, Этель (1896—1977) — американская джазовая певица и актриса.

См. также